Церковь Успения Девы Марии (, часто употребляется сокращенное название  Stiftskirche (монастырская церковь)) — римо-католическая церковь в городе Клеве (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Церковь расположена между площадями Kirchplatz и Kleiner Markt.

История 

Первое упоминание о церкви датируется 1170 годом, где она именуется как романская церковь при Клевском замке. Позднее вокруг церкви образуется монастырь миноритов.
Когда 25 апреля 1242 года граф Клевский Дитрих IV (Dietrich IV/VI) к западу от замка основал поселение Клеве и дал ему городское право, церковь Успения оказывается за городскими стенами. А внутри города монастырь миноритов строит отдельную небольшую церковь. В 1341 году при расширении монастырь с церковью оказывается внутри городских стен. 12 августа 1341 года по указанию графа Дитриха VII (Dietrich VII/IX) на месте старой романской церкви начинает строиться новая готическая церковь. В 1347 году в строящейся церкви был погребён сам граф Дитрих VII. Строительство основного здания было закончено в 1394 году, а колокольных башен — в 1426 году.
9 июня 1802 года в ходе медиатизации, проходившей под руководством наполеоновского министра Талейрана, все монастыри Рейнской области были секуляризированы, а монастырская церковь Успения становится приходской.
В ходе второй мировой войны во время бомбардировок британских ВВС церковь была почти полностью уничтожена. Восстановление церкви продолжалось до 1969 года.

Литература 

 Friedrich Gorissen Urkunden und Regesten des Stiftes Monterberg-Kleve. 3 Bände. Boss-Verlag, Kleve 1989—1993, ISBN 3-89413-183-7
 Guido de Werd: Die Propsteikirche St. Mariae Himmelfahrt zu Kleve. Deutscher Kunstverlag, München, 1991

Здания и сооружения Клеве
Католические храмы Северного Рейна-Вестфалии
Клеве
Здания и сооружения, заложенные в 1341 году
Здания и сооружения, построенные в 1426 году